, ранее  — временный квазиспутник Нептуна. При наблюдении с Нептуна будет казаться, что астероид обращается вокруг Нептуна, но в реальности астероид вращается вокруг Солнца.

Открытие, орбита, физические характеристики 
 был открыт в рамках обзора Palomar Distant Solar System Survey 9 сентября 2007 года, но потом был обнаружен и на снимках неба от 1988 года. На момент открытия астероид считался троянским астероидом Нептуна, но теперь он исключён из этой категории. Лаборатория реактивного движения относит  к транснептуновым объектам, но Центр малых планет относит объект к кентаврам. Движется по орбите с наклонением 36,2°, большой полуосью 30,18 а. е. и эксцентриситетом 0,3020. Наблюдения на телескопе Herschel-PACS показали, что диаметр равен 247 км.

Динамические свойства квазиспутника и эволюция орбиты 
 в настоящее время находится на петлеобразной орбите вокруг Нептуна. В течение приблизительно 12500 лет астероид являлся квазиспутником Нептуна и в течение примерно такого же времени будет им оставаться. До периода состояния квазиспутника объект являлся троянским астероидом Нептуна вблизи точки L5 и перейдёт в то же состояние вскоре после того, как покинет текущее состояние квазиспутника. Наклон орбиты наибольший среди всех коорбитальных спутников Нептуна. Вероятно, это наибольший объект в резонансе 1:1 с какой-либо большой планетой.

Происхождение 
 является динамически горячим (как с точки зрения большого эксцентриситета, так и с точки зрения большого наклона орбиты) объектом, маловероятно, что он изначально был коорбитальным астероидом с Нептуном. Вероятно,  образовался за пределами орбиты Нептуна и затем был захвачен в резонанс 1:1.

Примечания

Ссылки 
 MPEC 2007-X06, Minor Planet Electronic Circular (1 December 2007)
 2007 RW10 Precovery Images
 

Троянские астероиды Нептуна
Квазиспутники